Yori steht für:

 die japanische Ligatur ゟ, siehe Yori (Kana)
 Yori, Nickname des chinesischen E-Sportlers Yang Shuchao (* 1982)